Unterseeboot 101 ou U-101 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 101, de type Mittel U, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été lancé en 1917 durant la Première Guerre mondiale et qui s'est rendu le ; démoli à Morecambe en .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
Unterseeboot UB-101, un sous-marin de type UB III, lancé en 1918 et qui s'est rendu le ; démoli à Felixstowe en 1919–20.
Unterseeboot UC-101, un sous-marin de type UC III, lancé en 1918 et qui s'est rendu le ; démoli à Dordrecht en 1922.
L'Unterseeboot 101, un sous-marin de type VII.B, a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été endommagé le  et sabordé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940